L'ermita de Santa Bàrbara de Novelda (Vinalopó Mitjà, País Valencià) va ser construïda en 1799 segons Pascual Madoz, després d'haver-se derrocat en 1775 una ermita anterior d'idèntica advocació.

S'alça sobre un dels tossals en què s'assenta la ciutat. Aquesta ermita ofereix interés no només pel seu intrínsec valor artístic, sinó perquè és considerada com una de les fites que configuren el paisatge urbà de Monòver.

Aquesta, va ser declarada monument històric-artístic de caràcter local per l'Acadèmia de Sant Ferran en 1983.

Descripció 
Alçada sobre un gran basament de pedra, l'ermita es configura en planta com un rectangle en l'interior del qual alberga una el·lipse, mentre que en els costats menors se situa un ingrés porticat i el presbiteri amb una sèrie de dependències annexes: sagristia i habitatge de la santera, que tanquen el citat rectangle. S'accedeix al pòrtic gràcies a una escalinata i es configura aquest mitjançant tres arcs de mig punt que sostenen una espadanya en forma de frontó mixtilini, tot això recolzat sobre pilars dòrics de fust octagonal.

La composició geomètrica interior està formada per una gran el·lipse i es cobreix completament per una bella cúpula d'igual forma recolzada directament sobre els murs perimetrals de forma exterior rectangular. L'estil de l'ermita segueix models del barroc valencià, la qual es cobreix amb teula blava, però deriva de posicions clarament barroques i italianes amb una suau mescla de neoclàssic. És l'única de la diòcesi que utilitza la corba, valorable al mateix nivell que la capella de la Comunió de Santa Maria d'Elx. Els seus autors poden ser José Gonzálvez de Coniedo o Lorenzo Chápuli.

Des de l'esplanada de l'ermita es contempla una àmplia panoràmica de les valls del Vinalopó, amb Elda i Petrer al fons.

Referències 
 
Ermites del País Valencià
Edificis barrocs del País Valencià
Edificis de Novelda